Ольга Капитоновна Кретова (7 ноября 1903, Воронеж — 16 июля 1994, Воронеж) — русская советская писательница. Член Союза писателей СССР (1934).

Биография 
Родилась в 1903 году в Воронеже в многодетной семье сельских учителей, которая жила при школе села Чертовицкое Воронежского уезда. Детство провела в этом селе.

В 1920 году в семнадцать лет стала учительствовать помогая отцу — директору школы, участвовала в создании первой на селе детской пионерской организации, сама стала одной из первых в селе комсомолок. Работала в этой школе, а затем в школе деревни Плясово-Юрасово того же Воронежского уезда до 1928 года.

С 1925 года начинает публиковаться, сближается с литераторами Воронежа, входит в литературную группу «Чернозём», с 1928 года — сотрудник областной крестьянской газеты «Новая деревня».

В 1929 году была направлена редакцией газеты делегатом на Первый Всероссийский съезд крестьянских писателей. Член ВКП(б) с 1930 года.

В 1934 году была делегатом на Первом съезде писателей СССР, став одним из первых членов Союза писателей СССР, была зам. председателя Воронежского отделения Союз писателей СССР.

В 1939—1941 годах училась в Литературном институте им. М. Горького.

В годы Великой Отечественной войны была в эвакуации в Челябинской области — вначале преподавала в школе в селе Шмаково Курганского района, летом 1942 года, обратившись через газету «Красный Курган» с призывом заменить механизаторов, призванных на фронт, подала личный пример и окончив школу механизации, стала штурвальным на комбайне Шмаковской машинотракторной станции. К литературному труду вернулась только переехав в 1943 году в Ульяновск, где работала в газете «Ульяновская правда». В 1944 году вернулась в Воронеж.

В 1946—1950 годах — председатель Воронежского отделения Союза писателей СССР.

В 1953—1956 годах — собственный корреспондент «Литературной газеты».

Активно занималась творчеством, участвовала в литературной жизни Воронежа, в 1957 году её стараниями было возобновлено издание журнала «Подъем».

В 1960 году награждена орденом «Знак Почёта».

В 1973 году награждена вторым орденом «Знак Почёта».

Умерла в 1994 году.

Память 
Именем О. К. Кретовой названа улица в Воронеже — ул. Писательницы Кретовой.

Творчество 
В 1925 году написала первый свой очерк «Заслужил» о коммунисте села М. С. Новикове, сражавшемся с кулаками за новую жизнь крестьян-бедняков. Очерк был опубликован в газете «Беднота». 

В 1930-е годы печатает рассказы и очерки в местных и центральных газетах и журналах. Первая книга — документальная повесть «Выбор», была опубликована в Москве в 1932 году. 

Основная тема очерков, рассказов и повестей писательницы — дела и жизнь сельских тружеников Воронежской области, сюжеты носят документальный характер. Так повесть «Хозяйка своей судьбы» (1958) - о директоре Шишовской МТС М. Ф. Тимашовой, «Университеты Николая Мануковского» (1961) - о трактористе колхоза им. Кирова Ново-Усманского района Н. Ф. Мануковском.

Связь Ольги Капитоновны с деревней длительна и прочна. Она базируется не на творческих командировках. Писательница выросла в деревне, работала там, долгое время жила в колхозной среде. Вся ее жизнь, по существу, переплетена с жизнью деревни. С проблемами духовного роста советского крестьянства неразрывно связано все творчество талантливой писательницы и очеркистки. В книгах Ольги Кретовой — художественная летопись среднерусской деревни на протяжении сорока лет.

Библиография 
 Выбор: рассказы. — Москва: ОГИЗ, 1932. — 88 с.
 Чернозёмный край: Историко-экономический очерк. — Воронеж: Воронеж. обл. кн-во, 1939. — 80 с.
 В стране чудес: Рассказ: Для сред. и ст. возраста / Ил. В. Кораблинова. — Воронеж: Воронеж. обл. кн-во, 1940. — 60 с.
 Старший брат: Рассказы. — Воронеж: Воронеж. обл. кн-во, 1940. — 200 с.
 Старший брат: Рассказ. — Воронеж: Воронеж. обл. кн-во, 1941. — 48 с.
 Избранное: Рассказы и очерки. — Воронеж: Воронеж. обл. кн-во, 1951. — 244 с.,
 Щедрое сердце: Очерки. — Воронеж: Кн. изд-во, 1954. — 100 с.
 Солнечный дождь: Рассказы. — Воронеж: Кн. изд-во, 1956. — 214 с.
 Директор МТС М. Ф. Тимашова. — Москва: Издательство Минсельхоза РСФСР, 1957. — 16 с.
 Хозяйка своей судьбы: Повесть-быль о М. Ф. Тимашовой, директоре Шишовской МТС / Ил.: И. Пчелко. — Москва: Советская Россия, 1958. — 71 с.
 Хозяйка своей судьбы: Повесть-быль. О директоре Шишовской МТС М. Ф. Тимашовой. — Москва: Правда, 1985. — 47 с. — (Библиотека «Огонек», № 14)
 Под Воронежем у нас: Очерк о трактористе колхоза им. Кирова Ново-Усманского района Н. Ф. Мануковском. — Воронеж: Кн. изд-во, 1959. — 28 с.
 Университеты Николая Мануковского: Тракторист колхоза им. Кирова, Новоусманского района. — Москва: Советская Россия, 1961. — 126 с.
 Человек виден весь: Документальные повести, рассказы, очерки. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1964. — 374 с.
 На дорогах жизни. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1975. — 231 с.
 На дорогах жизни: Очерки. — Москва: Советский писатель, 1978. — 294 с.
 Жил человек: Повесть, рассказы, очерки. — Переизд. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1979. — 207 с.
 Как я потеряла подарок Водопьянова: Рассказы. — Москва: Правда, 1978. — 48 с. — (Библиотека «Огонек», № 51)
 Не проспать восход солнца: Повести, рассказы, очерк. — Москва: Советский писатель, 1986. — 380 с.
 Русский город Воронеж. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1986. — 238 с.
 Факельное сердце: Документальное повествование о литовском поэте революционере Ю. Янонисе / Худож. Е. Я. Пошивалов. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1988. — 79 с.
 Встречи сквозь годы: Навыдуманные рассказы. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1991. — 94 с.

Источники 
 Ольга Капитоновна Кретова // Краткая литературная энциклопедия
 Ольга Капитоновна Кретова // Воронежская энциклопедия, Том 1 / Михаил Дмитриевич Карпачев. — Воронеж, 2008. — стр. 415

Примечания 

Педагоги СССР
Члены ВКП(б)
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Писатели-деревенщики
Поэты и писатели Воронежа
Комбайнёры
Механизаторы